Фабрицио Донато (, род. 14 августа 1976 года) — итальянский легкоатлет, который специализируется в тройном прыжке. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года с результатом 17,48 м. Чемпион Европы 2012 года — 17,63 м. Участник пяти Олимпийских игр.

В настоящее время владеет рекордами Италии в тройном прыжке: на открытом воздухе — 17,60 м; в помещении 17,73 м. Личные рекорды в прыжке в длину: на открытом воздухе — 8,00 м; в помещении — 8,03 м.

Допинг — проба

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF

Прыгуны тройным Италии
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года